Жуань Люфэй (; род. 2 октября 1987, Нанкин) — китайская шахматистка, гроссмейстер (2008) среди женщин.

В составе сборной Китая участница 1-го командного чемпионата мира (2007).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Китая